Die Bundesstaatliche Pädagogische Bibliothek beim Landesschulrat für Niederösterreich ist eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek in St. Pölten in Österreich. Ihre Bestände sind vor allem auf die Bereiche Sonder- und Heilpädagogik spezialisiert, umfassen aber auch Allgemeine Pädagogik, Erziehungswissenschaften, Bildungstheorie, Pädagogische Psychologie, Bildungspolitik, Schulwesen, Unterricht, allgemeine Didaktik und Fachdidaktik.

Die Bibliothek in der Rennbahnstraße 29 hat einen Bestand von rund 150.000 Bänden, jährlich kommen etwa 2.000 neue dazu (Stand: 2013). Außerdem werden rund 370 Zeitschriften gehalten. Die Bücher ab dem Erscheinungsjahr 1984 sind in einer Freihandaufstellung aufgestellt und können von registrierten Benutzern entlehnt werden. Die vor 1984 erschienenen Werke befinden sich in Magazinen und werden auf Wunsch vom Bibliothekspersonal ausgehoben. Bücher ab dem Jahr 1997 sind im OPAC der Bibliothek, die Bücher bis 1996 in einem Zettelkatalog verzeichnet.

Weblinks 
 pbn.lsr-noe.gv.at (Homepage der Bundesstaatliche Pädagogische Bibliothek beim Landesschulrat für Niederösterreich)

Einzelnachweise 

Bibliothek in St. Pölten
Bauwerk in St. Pölten